Esto es guerra puede referirse a:

Esto es guerra, programa de televisión peruana transmitido por América Televisión.
Esto es guerra Teens, versión de adolescentes del mismo programa.
Esto es guerra: Guerreros y retadores, temporada especial del programa mencionado.
Esto es guerra, programa de televisión panameña.
Esto es guerra, programa de televisión boliviano.
¡Esto es guerra!, película estadounidense de comedia romántica y espionaje de 2012.
Guerreros, programa de televisión colombiano, adaptación de la versión peruana.
Esto es Habacilar, programa secuela y derivado de Esto es guerra.

Programas de televisión